August Leu ist der Name folgender Personen:

* August Leu (Maler, 1818) (August Wilhelm Leu, August Leu der Ältere; 1818–1897), deutscher Maler
 August Leu (Maler, 1852) (August Leu der Jüngere; 1852–1876), deutscher Maler